Сиченко — українське прізвище.

Прізвище Сиченко походить від прізвиська Сич, що має віддієслівне походження і означає «хрипіти, хрипко кричати». Ймовірно, що засновник роду Сиченків мав сиплий або хрипкий голос.

Однак не виключено, що прізвисько Сич пов'язане з птахом Сичем. В цьому випадку прізвисько, швидше за все, вказує на спосіб життя предка: зазвичай Сичем називали похмуру людину, відлюдника.

Прізвище Сиченко поширене по всій території України, в південних областях Білорусі та західних районах Росії.

Відомі носії 

 Сиченко (Малик) Володимир Кирилович — український письменник, автор пригодницьких та історичних творів. Лауреат літературної премії імені Лесі Українки 1983 року.
 Сиченко Петро Панасович — український письменник.
 Сиченко Петро Федорович (1911—1969) — Герой Радянського Союзу.
 Скоблікова (Сиченко) Юлія Кирилівна — український скульптор.

Джерела 

 Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. Т. 2: Н—Я. Львів, 2007. — 721—1438 с. ISBN 996-8868-07-2

Українські прізвища
Прізвища на -енко